Le championnat du monde des rallyes 2020 est la  du championnat du monde des rallyes, une compétition automobile reconnue par la Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) comme la plus haute classe international de la discipline. Les équipes devaient participer à quatorze rallyes pour ce Championnat réparties sur quatre continents mais celui du Chili est annulé en raison des troubles politiques. Les équipages sont libres de concourir dans des voitures conformes aux règlements World Rally Car et Groupe R ; cependant, seuls les constructeurs en compétition avec les World Rally Cars Homologation (sport automobile) en vertu des règlements introduits dans World Rally Car-2017-2017 sont éligibles pour marquer des points dans le championnat des constructeurs.

Engagés en WRC

Engagés en WRC 2

Engagés en WRC 3

Engagés en JWRC

Calendrier 

Le championnat du monde des rallyes 2020 devrait être disputé sur treize manches, en Europe, en Afrique, en Asie, au Moyen Orient, en Amérique du Nord et du Sud et en Océanie.

En raison de la Pandémie de Covid-19, le calendrier subit de nombreuses modifications. Le , le Rallye d'Argentine est reporté. Deux jours plus tard, le Rallye du Mexique, alors en cours, est écourté et ne va pas à son terme.

Le , le Rallye du Portugal et de Sardaigne sont reportés. Fin avril, le Rallye du Portugal est définitivement annulé. 

A la mi-mai, c'est au tour du Safari Rally du Kenya d'être annulé. Début juin, deux rallyes disparaissent du calendrier : la Finlande et la Nouvelle-Zélande. Un cinquième rallye est par la suite annulé : celui de Grande-Bretagne. 

Le , un nouveau calendrier provisoire est publié : le Rallye d'Estonie, absent du calendrier initial de la saison 2020, est désigné comme épreuve de reprise du 4 au .

Déroulement de la saison et faits marquants du championnat

Résultats

Classement

Attribution des points 
Les points sont attribués aux 10 premiers équipages classés, tandis que les points de la Power Stage sont attribués aux 5 premiers pilotes du classement de celle-ci. Le système de points est le système universel FIA.

Classement des pilotes

Notes et références

Liens externes 
 saison 2020 sur ewrc-results.com

2020
Rallyes
Rallyes